klik to program komputerowy służący do  łatwej i szybkiej instalacji oprogramowania w systemie operacyjnym GNU/Linux. klik umożliwia instalację aplikacji z poziomu konta zwykłego użytkownika bez konieczności posiadania uprawnień roota, poprzez pojedyncze kliknięcie na wybranym pliku .cmg.

W chwili obecnej klik przeznaczony jest głównie dla środowiska graficznego KDE, lecz posiada częściowe wsparcie dla środowiska GNOME jak i dla przeglądarek internetowych Mozilla, Firefox, Opera czy tekstowej ELinks.

Linki zewnętrzne 
 
  "Don't Install, Just Copy With Klik" - Artykuł w serwisie informacyjnym KDE Dot News (język angielski)
 "Marcel's Linux Walkabout: Easy Software Installations with klik" - artykuł w portalu Informit.com (język angielski)

Menadżery pakietów